Первая лига 1982/1983 () — 49-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 31 июля 1982 года и закончился 19 июня 1983 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.90minut.pl

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1982/1983 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1982/1983 на rsssf.com 

1982/1983
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1982 году
Спорт в Польше в 1983 году